Por el nombre de Juan de Zavala respondieron las siguientes personas:

 Juan de Zavala y de la Puente, militar español del siglo XIX
 Juan de Zavala Lafora, arquitecto español del siglo XX.